Можжевеловое дерево (Можжевёловое дерево), также «Сказка о можжевельнике», «Сказка о заколдованном дереве» (Von dem Machandelboom) — название сказки братьев Гримм, а также её адаптаций:
 Можжевеловое дерево (фильм) (The Juniper Tree) — исландский фильм 1990 года режиссёра Нички Кин
 Можжевёловое дерево (опера) (The Juniper Tree) — минималистская опера 1984 года композиторов Филипа Гласса и Роберта Морана

См. также 
 Можжевельник